Андре́ Бра́уэр (; род. 1 июля 1962) — американский актёр, наиболее известный по ролям детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале «Убойный отдел» и капитана Рэймонда Холта в ситкоме «Бруклин 9-9».

Биография 
Андре Брауэр родился в семье работницы почты Салли Брауэр и бульдозериста Флойда Брауэра; он был младшим из четырёх детей. В 1984 году он закончил Стэнфордский университет и Джульярдскую школу.

Дебют Брауэра в кино состоялся в 1989 году в фильме о Гражданской войне в США «Слава», где он сыграл вместе с Морганом Фрименом и Дензелом Вашингтоном. В 1993—1998 годах играл роль детектива Фрэнка Пемблтона в телесериале «Убойный отдел», за которую он получил несколько наград. В 1997 году попал в список самых красивых людей мира, составленный журналом People. Играл главные роли в спектаклях по пьесам Шекспира «Кориолан», «Ричард II», «Отелло», «Мера за меру». С 2013 года Бауэр исполняет роль капитана Рэймонда Холта в телесериале «Бруклин 9-9».

Брауэр женат на актрисе Эми Бребсон. У пары есть трое сыновей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Джульярдской школы
Киноактёры США